Flávia Quaresma é uma chef de cozinha brasileira. Foi proprietária dos restaurantes Carême Bistrô, Café Íris e Fazenda Culinária, todos no no Rio de Janeiro, e comandou o programa "Mesa para Dois", do canal pago GNT, ao lado do chef Alex Atala.

Chefs do Brasil